Баларюк-ле-Бен () — коммуна в департаменте Эро, региона Лангедок — Руссильон на юге Франции. Бальнеологический курорт.

Население — 6868 жителей (2010).

Город расположен на берегу озера То, на расстоянии около 610 км на юг от Парижа, 25 км юго-западнее от административного центра региона Лангедок — Руссильон и департамента Эро — г. Монпелье.

В районе города имеются целебные воды. Горячие источники Баларюк-ле-Бена, температурой около 50°С, содержащие хлористый и бромистый натрий, сернокислую и углекислую известь, были известны ещë римлянам и употребляются для питья и ванн при лечении паралича, хронического ревматизма и др. заболеваний.

Известные уроженцы и жители 
 Жозеф-Мишель Монгольфье (1740—1810), изобретатель воздушного шара.

Ссылки 
 Сайт города Баларюк-лэ-Бэн

Города Франции
Коммуны департамента Эро
Бальнеологические курорты во Франции